Medved peut désigner:

Patronymie
 Alexander Medved (1937- ) est un ancien lutteur soviético/russo-biélorusse.
 Dirk Medved (1968- ) est un ancien footballeur belge.
 Igor Medved (1981- ) est un sauteur à ski slovène.
 Katja Medved (1986- ) est une joueuse slovène de volley-ball.
 Michael Medved (1948- ) est un journaliste, critique de cinéma et essayiste américain.
 Tatjana Medved (1974- ) est une ancienne handballeuse serbe.

Nom commun
En russe, le mot Medved (alphabet cyrillique : медведь) désigne l'ours.

Voir aussi 
 Medvedev

Patronyme russe
Patronyme ukrainien
Homonymie de patronyme slovène